

Geografia 
 Sabinal – città del Texas
 Sabinal – fiume che scorre attraverso l'omonima città texana
 Cayo Sabinal – un'isola di Cuba